Eduard Melchior (Rotterdam, 1860 - ?), compositor i musicòleg holandès 
 Friedrich Melchior, Baron von Grimm (1723 – 1807), periodista francès d'origen alemany, també va ser crític d'art, diplomàtic i contribuïdor a l'Encyclopédie
 Karen Melchior, diplomàtica i política danesa, candidata pel partit Esquerra Radical a les eleccions al Parlament Europeu de 2014 
 Lauritz Melchior (Copenhaguen, Dinamarca, 1890 - Santa Mònica, Califòrnia, Estats Units, 1973), tenor danès nacionalitzat estatunidenc